Foubert ist der Familienname folgender Personen:

 Diederik Foubert (* 1961), belgischer Radsportler, Olympiateilnehmer 1980
 Émile-Louis Foubert (1848–1911), französischer Maler
 Paul Foubert (1812–1885), französischer Politiker
 Valentin Foubert (* 2002), französischer Skispringer